Дорнох (готель)
 Дорнох (собор)
 Дорнох (місто)